Naselja u BiH:
 Rakite (Donji Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf
 Rakite (Pale, BiH), naseljeno mjesto u općini Pale